Tuyên Quang (provincie)
 Tuyên Quang (stad)